Il singolare del torneo di tennis PTT Bangkok Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Vania King che ha battuto in finale Tamarine Tanasugarn 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)

 Eléni Daniilídou (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Assente
 Jelena Kostanić (quarti di finale)
 Séverine Brémond (semifinali)
 Catalina Castaño (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PTT Bangkok Open 2006